Igriés kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Igriés (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Huesca, 
 Igriés (kommun), Aragonien, Provincia de Huesca, 

Robotskapade Spanienförgreningar